Kaftan är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Julius Kaftan
 Theodor Kaftan

Se även 
 Kaftan

Efternamn